Dugesia subtentaculata es una especie de platelmintos tricladidos de agua dulce que habita en el sur de Francia, varias zonas de la península ibérica, Mallorca, Marruecos y Argelia.

En 1986 De Vries designó un neotipo para D. subtentaculata después de que se perdiera el material de tipo original. También tiene sinonimia con la especie D. iberica, descrita desde Mallorca y la península ibérica, y con D. subtentaculta. Tanto el neotipo como el holotipo provienen de los alrededores de Montpellier, de una localidad donde se encuentran conviviendo ejemplares asexuales de D. subtentaculata e individuos sexuales de D. gonocephala.

Filogenia
D. subtentaculata está relacionado con otras especies europeas de Dugesia. Sin embargo, no se conoce su posición filogenética exacta.

Árbol filogenético obtenido por Lázaro y sus colegas en 2009:

Referencias 

subtentaculata